Marek Hamšík (Banská Bystrica, 27 juli 1987) is een Slowaaks voetballer die doorgaans als aanvallende middenvelder speelt. Hamšík debuteerde in 2007 in het Slowaaks voetbalelftal.

Clubcarrière 
Hoewel hij opgroeide in Banská Bystrica, heeft Hamšík nooit voor de plaatselijke trots Dukla Banská Bystrica gespeeld. Hij begon bij Jupie Podlavice. In 2002 tekende hij een contract bij Slovan Bratislava. Daar speelde hij één wedstrijd in het eerste elftal, waarin hij scoorde.

Brescia haalde Hamšík in 2004 op zeventienjarige leeftijd naar Italië. Met die transfer was circa €500.000 gemoeid. Brescia eindigde dat seizoen als zeventiende in de Serie A en degradeerde naar de Serie B. In 2005/06 speelde hij 24 wedstrijden voor Brescia. Brescia eindigde dat seizoen als tiende. Hamšík maakte in het seizoen 2006/07 tien doelpunten in veertig wedstrijden.

Napoli 
Op 28 juni 2007 werd bekend dat toenmalig promovendus SSC Napoli Hamšík had gecontracteerd tot de zomer van 2012. De transfer kostte €5,5 miljoen. Zijn debuut bij Napoli maakte Hamšík tegen Cesena in het bekertoernooi. Die wedstrijd werd met 4–0 gewonnen. Hij gaf de assist waaruit het openingsdoelpunt voortkwam en maakte zelf de tweede treffer. Zijn eerste doelpunt in de Serie A maakte Hamšík tegen Sampdoria op 26 september 2007.

In het jaar 2007 en 2009 werd Hamšík genomineerd voor Slowaaks speler van het jaar. Beide keren werd hij tweede, achter Martin Skrtel. In het seizoen 2010/11 won hij en kwalificeerde hij zich met Napoli voor de UEFA Champions League. Hij scoorde in dat seizoen elf keer in 35 wedstrijden. In de seizoenen 2011/12 en 2013/14 won hij met Napoli de Coppa Italia. In 2013 werd Hamšík door Bloomberg gekozen als de nummer acht beste speler van het jaar.

Hamšík werd op 23 december 2017 all time topscorer van Napoli. Hij maakte die dag zijn 116de treffer voor de club, waarmee hij het oude record van Diego Maradona verbrak. Hamšík maakte na 39 minuten spelen op aangeven van Dries Mertens de 3-2 in een thuiswedstrijd tegen UC Sampdoria..

Dalian Yifang en IFK Göteborg 
In februari tekende Hamšík een contract tot december 2021 bij het Chinese Dalian Yifang. Op 8 maart 2021 ondertekende hij een contract tot 30 augustus 2021 bij het Zweedse IFK Göteborg.

Clubstatistieken

Bijgewerkt tot 21 april 2019.

Interlandcarrière 
Hamšík maakte zijn debuut in het Slowaaks voetbalelftal op 7 februari 2007 in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Polen (2–2). Hij viel in dat duel na 81 minuten in voor Igor Žofčák. Op 14 oktober 2009 werd Hamšík aanvoerder van de nationale ploeg, waarmee hij deelnam aan het wereldkampioenschap voetbal 2010 in Zuid-Afrika. Met Slowakije nam hij eveneens deel aan het Europees kampioenschap voetbal 2016 in Frankrijk. Martin Škrtel nam de aanvoerdersband van Hamšík over. Slowakije werd in de achtste finale uitgeschakeld door Duitsland (0–3).

Erelijst

Zie ook 
 Lijst van spelers van Slovan Bratislava
 Lijst van spelers van het Slowaakse voetbalelftal

Slowaaks voetballer